Veluticeps — рід грибів родини Gloeophyllaceae. Назва вперше опублікована 1894 року.

Класифікація 
До роду Veluticeps відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 

 Patouillard, N.T. 1894. Espèces critiques d'Hyménomycètes. Bulletin de la Société Mycologique de France. 10(2):75-81 - P.78